Павляк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Павляк, Вальдемар (род. 1959) — польский политик и общественный деятель.
 Павляк, Кшиштоф (род. 1958) — польский футболист, защитник.